Déols, municipi francès, situat a la regió del Centre - Vall del Loira, al departament de l'Indre.
 Senyoria de Déols, jurisdicció feudal d'Aquitània.